Вивалди може да се отнася за:
 Антонио Вивалди – венециански бароков композитор, цигулар и свещеник
 Vivaldi – браузър

Пояснителни страници